Кя́ру (эст. Käru) — эстонский топоним:

 Кяру — посёлок в уезде Ярвамаа, Эстония.
 Кяру — деревня в уезде Пярнумаа, Эстония.
 Кяру — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.
 Кяру — волость в Эстонии, в составе уезда Рапламаа.
 Кяру — река в Эстонии.
 Кяру — остановочный пункт в посёлке Кяру на линии Таллин — Рапла — Вильянди.

См. также 
 Мыза Кяру — мыза в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.
 Мыза Кяру (Керро) — мыза в уезде Ярвамаа, Эстония (до административно-территориальной реформы 2017 года — в уезде Рапламаа).